Henrikson ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Henrikson (1905–1995), schwedischer Schriftsteller und Dichter
 Anders Henrikson (1896–1965), schwedischer Schauspieler und Regisseur
 Elna Henrikson, schwedische Eiskunstläuferin
 Mathias Henrikson (1940–2005), schwedischer Schauspieler
 Torsten Henrikson (1906–1983), schwedischer Politiker

Siehe auch:

 Henriksson, Hendrikson, Hendrickson
 Henriksen, Hendriksen